Gräfe ist der Familienname der folgenden Personen:

 Christoph Gräfe (1632–1687), deutscher Pädagoge und evangelisch-lutherischer Theologe
 Christian Friedrich Gräfe (1780–1851), deutscher klassischer Philologe und Hochschullehrer
 Eduard Gräfe (1799–1867), deutscher Buchhändler
 Ernst Müller-Gräfe (1879–1954), deutscher Maler und Grafiker
 Frank Gräfe (* 1967 oder 1968), deutscher Brigadegeneral
 Friedebald Gräfe (1840–1880), deutscher Komponist und Militärmusiker 
 Heinrich Gräfe (1857–1917), Blumenfabrikant, Weinhändler und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Heinz Gräfe (1908–1944), deutscher SS-Obersturmbannführer
 Hermann Gräfe (1900–1995), deutscher Politiker (KPD/DBD)
 Johann Friedrich Gräfe (1711–1787), deutscher Komponist
 Johann Gotthelf Gräfe (1750–1821), deutscher Geistlicher
 Karl Gräfe (1878–1944), deutscher Pädagoge, Dichter und Komponist
 Karl Rudolph Gräfe (1730–1805), deutscher Jurist und Archivar
 Manuel Gräfe (* 1973), deutscher Fußballschiedsrichter
 Marco Gräfe (* 1971), deutscher Fußballspieler
 Siegfried Gräfe (1928–2004), deutscher Offizier der Nationalen Volksarmee
 Stefanie Gräfe (* 1979), deutsche Chemikerin
 Thomas Gräfe (* 1976), deutscher Historiker
 Ursula Gräfe (* 1956), deutsche Autorin und literarische Übersetzerin

Siehe auch:
 Gräfe und Unzer
 Gräfestraße
 Georg Gräfe Pulsnitzer Pfefferkuchen
 Grafe
 Graefe
 Gräffe
 Graeve
 Grefe